Васи́лий Феду́лович Гро́мов (1798 (по другим сведениям, 1799) — ) — купец 2-й гильдии, лесопромышленник, известный своей благотворительностью и вкладом в садоводство. Действительный статский советник (1868).

Происхождение и биография 

В. Ф. Громов родился в семье старообрядца, крупного лесопромышленника и мецената Федула Григорьевича Громова.

В 1829 В. Ф. Громов женился на Федосье Тарасовне Лесниковой. Условием брака был переход из старообрядчества в православие, что и было выполнено. В 1848 году, после смерти отца, возглавил семейные лесопромышленные предприятия.

В 1856 году В. Ф. Громов стал коммерции советником, в 1866 — статским советником.

Деятельность 
В. Ф. Громов стал крупнейшим в епархии благотворителем — на его деньги перестраивали Смольный собор, содержали больницы и сиротские дома. С 1848 года, после смерти отца, вступил во владение его лесными биржами. Громов финансировал постройку и ремонт церквей, Общество защиты животных и Российское императорское общество садоводов, одним из 12 учредителей которого он состоял. Громов основал, в частности, Громовский приют Александровской сыпной больницы.

Страстью В. Ф. Громова были садоводство и музыка. Художник А. П. Боголюбов, приятель В. Ф. Громова, вспоминал: Он любил цветы, и дом его круглый год имел роскошное украшение. Любил он и лошадей, конюшня его была первоклассная. Музыка была ему тоже сродни по душе. Он иногда пел для себя, как умел, а для гостей давал концерты, приглашая всех знаменитостей петербургского музыкального мира. Стол держал открытый постоянно, как на даче, так и в городе, угощая всегда хорошим вином и тонкой кухней. А также любил он и картины, художество и художников.

Состоял членом совета директоров Консерватории.

В 1866 году Громов приказал выстроить на своей лесной бирже три крестьянских избы, которые отправил на Парижскую всемирную выставку 1867 года.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище.

После смерти В. Ф. Громова часть его дела и капитала унаследовал младший брат И. Ф. Громов (1819—1882) —почётный гражданин Петрозаводска (1875).

Лопухинский сад 

В 1848 году Громов приобрёл Лопухинский сад в Санкт-Петербурге и занялся его перепланировкой и благоустройством. Именно с этим периодом (1848—1869) связан наивысший расцвет сада, являющегося ныне памятником культуры регионального значения. На даче Громова в Лопухинском саду жили неимущие студенты консерватории, а всем посетителям его сада по распоряжению хозяина подавались бесплатные ватрушки, бутерброды и предлагался букет для дамы.

Семья 
 Отец — Федул Григорьевич Громов (1763—1848) — лесопромышленник, меценат, коллекционер, купец 1-й гильдии, коммерции советник.
 Брат — Илья Федулович (1819—1882) — лесопромышленник, меценат, Почётный гражданин Петрозаводска (1875).

Память 

 Директор Ботанического сада Э. Л. Регель в честь заслуг Громова назвал одно из вновь открытых растений Gromovia pulchella.
 На доме 22 по набережной Фонтанки в 1996 году по инициативе «Независимой научно-исследовательской группы „Музей милосердия“» установлена мемориальная доска: «В этом доме жил благотворитель и меценат, русский купец Василий Федулович Громов (1798—1869)». Архитектор А. А. Коцюбинский, мрамор.

Примечания

Литература 
 
 
 Воспоминания о В. Ф. Громове // Олонецкие губернские ведомости. 1869. 4 июля
 Местная хроника [100-летие петербургской фирмы «Громов и Компания»] // Олонецкие губернские ведомости. 1898. 6 мая
 Дело Громовых // Предпринимательство и общественная жизнь Петербурга. — СПб., 2003. Вып. 2
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. — С. 280—281— 400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Благотворители Российской империи
Садоводы Российской империи
Лесопромышленники Российской империи
Коммерции советники (Российская империя)
Почётные вольные общники Императорской Академии художеств
Действительные статские советники
Отошедшие от старообрядчества
Купцы Санкт-Петербурга
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)